Amerval (plaats), een plaats in de gemeente Solesmes in het Franse Noorderdepartement
Eloy d'Amerval, een middeleeuwse componist